Томас Йохансон (; род. 3 июня 1969 года) — финский яхтсмен, олимпийский чемпион, в тандеме с Юрки Ярви стал обладателем золотых медалей в классе «49er» на летних олимпийских играх 2000 года в Сиднее

Другие результаты 
 1983 — Чемпионат мира в Рио-де-Жанейро — 25-е место.
 1984 — Чемпионат мира в Кингстоне — 4-е место.
 1986-1990 — входит в шестёрку лучших в каждой европейской международной парусной регате.
 1991 — Открытый чемпионат Европы в Эль-Масноу — .
 1992 — Открытый чемпионат Европы в Мариестаде, класс «лазер» — .
 1993 — Чемпионат мира, класс «лазер» — .
 1999 — Чемпионат мира, класс «49er» — .

Примечания

Ссылки 
 
 

Яхтсмены Финляндии
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Олимпийские чемпионы по парусному спорту
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2000 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 1996 года
Яхтсмены на летних Олимпийских играх 2004 года